Cel de-al șaptelea sezon Bravo, ai stil! a debutat pe 8 septembrie 2021, fiind difuzat de miercuri până vineri de la 22:30, iar gala, sâmbătă seară de la 22:00, avându-i pe post de jurați pe Tibi Clenci, Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu și ca prezentatori pe Ilinca Vandici și Victor Slav, doar pentru câteva ediții, când acesta a înlocuit-o pe Ilinca, ulterior devenind invitat permanent al emisiunii. Acest sezon este unul special ca și sezonul precedent, concurentele fiind vedete bine cunoscute publicului.

Finala a avut loc la 5 februarie 2022, iar câștigătoarea acestui sezon este Ruxi, care a câștigat în fața Vivianei Sposub, acestea obținând 53,8% și, respectiv, 46,2% din voturile telespectatorilor.

Informații generale

Televoting 
Fiecare concurentă are atribuit un indicativ de la 1 la 10, iar telespectatorii pot să își voteze concurenta favorită la numărul de telefon 1206 prin SMS în fiecare săptămână de la anunțarea rezultatelor în gală prin pornirea votului Start vot și prin încetarea acestuia prin Stop vot.

Concurente

Rezultate săptămânale

Note:
În săptămâna 1, Olga Verbițchi a fost descalificată din cauza încălcărilor repetate a regulamentului competiției. 
În săptămâna 2, Viviana Sposub intră în locul Olgăi Verbițchi direct cu stelele acesteia din prima săptămână. 
În săptămâna 7, Otniela a decis să retragă din cauza problemelor de sănătate apărute.
În săptămâna 10, Ioana Filimon a fost descalificată din cauza încălcării regulamentului din emisiune.
În săptămâna 12, Mădălina Pamfile a decis să se retragă deoarece a fost testată pozitv de COVID-19 și nu a mai putut continua în competiție.
În săptămâna 14, Anda Adam a decis să se retragă din motive familiare.
În săptămâna 20, Adina Halas nu a reușit să obțină nici o steluță de la juriu în timpul edițiilor săptămânal.
În săptămâna 21, Amna nu a reușit să obțină nici o steluță de la juriu în timpul edițiilor săptămânale.

Legendă ✓ - Concurenta a ocupat aceeași poziție în clasament;

▲  - Voturi în creștere;

▼  - Voturi în scădere.

Eliminări  

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D

Rezultatele finalei

 Etapa I 

 Etapa a II-a
 

 Etapa a III-a

Etapa a IV-a

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D